Die L’Inconnue-Polka ist eine Polka-française von Johann Strauss Sohn (op. 182). Das Werk wurde am 14. August 1856 in Pawlowsk in Russland erstmals aufgeführt.

Anmerkungen 
Die Polka entstand während der ersten Russlandreise von Johann Strauss im Sommer des Jahres 1856. Die russische Eisenbahngesellschaft hatte ihn dorthin eingeladen. Seine Gastspiele fanden vor allem in Pawlosk, einer Stadt an einer wichtigen Eisenbahnstrecke von und nach St. Petersburg, statt. Die Idee der Gesellschaft war, durch die Konzerte Menschen aus dieser Stadt zum Konzertbesuch zu animieren. Dabei mussten sie selbstverständlich die Eisenbahn benutzen. Der Titelname L’Iconnue (Die Unbekannte) leitet sich nach Meinung einiger Strauss-Experten von den vielen jungen weiblichen Konzertgästen ab, worunter sich ja möglicherweise eine unbekannte Schönheit befand, für die sich der Komponist näher hätte interessieren können. Wie viel Wahrheit hinter dieser Aussage steht, bleibt offen. Es könnte sich bei dem Titelnamen auch nur um eine Widmung an eine unbekannte Dame handeln. Möglicherweise lautete der ursprüngliche Titel des Werkes Pawlosk-Polka.

Die Spieldauer beträgt auf der unter Einzelnachweisen angeführten CD 2 Minuten und 58 Sekunden. Je nach der musikalischen Auffassung des Dirigenten kann diese Zeit etwas variieren.

Weblinks 
 Die L’Inconnue Polka auf der Naxos-online-CD-Beschreibung

Einzelnachweise 

Werk von Johann Strauss (Sohn)
Musik 1856